Портезуело има више значења:

 Портезуело (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Портезуело, Крусеро де Сочијатенко (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Портезуело (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Портезуело (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Портезуело (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Портезуело (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Портезуело (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Портезуело (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Портезуело (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Портезуело (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Портезуело (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Портезуело (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Портезуело (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику